Ібрагім бін Хакк бін Мухаммад аль-Киримі
 Рукн ад-Дін 'Абд аль-Му'мін аль-Киримі
 Шараф ад-Дін бін Камаль ад-Дін бін Хасан бін 'Алі аль-Киримі
 Дійа' ад-Дін аль-'Імаді аль-'Афіфі аль-Киримі
 Шамс ад-Дін Мухаммад аль-Киримі
 Абд ал-Гаффар Киримі